La famille Zourabichvili est une famille géorgienne établie en France après la prise du contrôle de la Géorgie par les Soviétiques en 1921-1922. Elle compte plusieurs membres célèbres :
 Georges Zourabichvili (1898-1944), intellectuel géorgien ;
 Hélène Carrère d'Encausse, née Zourabichvili (1929- ), historienne française ;
 Nicolas Zourabichvili (1936- ), compositeur français d'origine géorgienne ; 
 Salomé Zourabichvili (1952- ), femme politique et diplomate française et géorgienne ; 
 François Zourabichvili (1965-2006), philosophe français. 

Patronyme géorgien